Szabados László (1874–1935) színész, színigazgató
Szabados László (1911–1992) olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok úszó
Szabados László (1948) csillagász